Никола Горјански се може односити на припаднике племићке породице Горјански:
Никола I Горјански (Старији) (?—1386), мађарски племић и мачвански бан, отац Николе II Горјанског
Никола II Горјански (Млађи), (1367—1433), мађарски племић и мачвански бан, који је био ожењен ћерком кнеза Лазара

Никола